Alpha kan syfta på:

 DEC Alpha – en 64-bitars processorenhet som utvecklades av DEC
 Alpha Records – ett svenskt skivbolag
 Alphakursen – en introduktionskurs i kristen tro
 Alpha (film) – en amerikansk film från 2018
 Alpha (skola) – högstadieskola i Nyköping

Geografi

Australien 

 Alpha, Queensland, ort, Barcaldine,

USA 

 Alpha, Illinois, ort, Henry County, 
 Alpha, Michigan, ort, Iron County, 
 Alpha, Minnesota, ort, Jackson County, 
 Alpha, New Jersey, ort, Warren County,

Se även
 Alfa (olika betydelser) – ytterligare olika betydelser

Robotskapade USAförgreningar